Пашуко́во — топоним в России:
 Пашуково — деревня, Московская область, Ногинский район.
 Пашуково — посёлок в Ярославле, а также название жилого района, построенного вокруг этого посёлка.